Jelinak je naseljeno mjesto u općini Busovača, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Iznad mjesta na brdu Gradini nalazila se pretpovijesna gradina.

U okolici mjesta su se vodile borbe tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba.

Stanovništvo

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Busovača